Depeche Mode — британський рок-гурт
 Депеш Мод — роман українського письменника Сергія Жадана, названий на честь гурту
 ДепешМод — екранізація роману Сергія Жадана